

Botanica 
 Oceana - genere di piante acquatiche della famiglia Cymodoceaceae

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Contea di Oceana – contea del Michigan
 Oceana – città della Contea di Wyoming, Virginia Occidentale
 Oceana – quartiere di Virginia Beach, Virginia

Letteratura 
 La repubblica di Oceana o Oceana  (The Commonwealth of Oceana) – trattato di James Harrington del 1656
 Oceana. Romanzo del mare indiano – romanzo di Antonio Cipolla del 1923
 Oceana (Sea Without a Shore) – romanzo di Sean Russell del 1996

Musica
 Oceana, opera di Antonio Smareglia
 Oceana, album musicale di Derek Sherinian
 Oceana, gruppo musicale statunitense
 Oceana, cantante tedesca

Altro
 224 Oceana, asteroide
 Naval Air Station Oceana – base aerea della United States Navy